Thomée ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Thomée (1862–1944), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat des Kreises Altena
 Jan Thomée (1886–1954), niederländischer Fußballspieler

Thomée bezeichnet:

 Thomée (Schiff), schwedisches Fahrgastschiff

Siehe auch: Thome, Thomae, Thomä, Tomé